En Pologne, Czekanów désigne :

 Czekanów est un village polonais de la voïvodie de Mazovie,
 Czekanów est un village polonais de la voïvodie de Silésie,
 Czekanów est un village polonais de la voïvodie de Grande-Pologne.